Heiliger Lukas bzw. Sankt Lukas steht für

 Lukas (Evangelist) (1. Jh. n. Chr.), Verfasser des Lukasevangeliums
 18. Oktober, Sankt-Lukas-Tag, Gedenktag des Evangelisten und Lostag
 zahlreiche Kirchen des Heiligen, siehe Lukaskirche